Змагання з комбінації в гірськолижному спорті серед чоловіків на зимових Олімпійських іграх 2018 пройшли 13 лютого на гірськолижному курорті «Чунбон».

Результати 
Перегони розпочались о 11:30 (швидкісний спуск) і 15:00 (слалом).

Посилання